Дудари — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дудари — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Дудари — деревня в Крупском районе Минской области.

Украина 
 Дудари — село в Мироновском районе Киевской области.